Сорокино — село в Красногвардейском районе Белгородской области. Входит в состав Верхнепокровского сельского поселения.

География 
Сорокино расположено в северо-восточной части Красногвардейского района. Рядом с селом протекает река Усердец. Находится в 19 километрах от райцентра Бирюча.

История 
Хутор Сорокин образовался в конце XVIII века. Основателем его был зажиточный крестьянин-однодворец Стефан Сорокин, переселенец из города Усерда. 

В 1859 году село — в составе Бирюченского уезда; насчитывает 90 дворов, 768 жителей (382 муж., 386 жен.).

В 1905 году в селе появилась деревянная церковь святителя Николая Чудотворца.

С июля 1928 года Сорокино находилось в Верхне-Покровском сельсовете Буденновского (Красногвардейского) района.

В августе 1942 года в село пришли венгерские оккупанты. В январе 1943 года Сорокино было освобождено. 

В 1991 году в селе был полностью восстановлен Свято-Никольский храм.

Население 
В 1890 году в Сорокино было 86 дворов, 642 жителя, 108 домов и построек, 3 «промышленных заведения» и торговая лавка. На 1 января 1932 года в Сорокино — 1306 жителей.

На 17 января 1979 года в селе — 961 житель, на 12 января 1989 года — 778 (348 муж., 430 жен.).

Примечания

Литература 

 Осыков Б.И. Сёла Белгородской области Энциклопедическое издание/Белгород: Константа 2012 — 436 с.

Населённые пункты Красногвардейского района (Белгородская область)